Tomasz Małodobry (ur. 27 listopada 1988 w Krakowie) – polski menedżer kultury, przedsiębiorca, działacz społeczny, wykładowca akademicki.

Życiorys 
Syn Bogusława i Teresy (z domu Reichel). Dzieciństwo spędził w Krakowie (uczęszczał do LO nr 33 im. J. Kilińskiego) i Bari we Włoszech. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Zarządzania i Komunikacja Społecznej, stypendysta Departamentu Stanu USA. Doświadczenie zdobywał na wielu międzynarodowych projektach, m.in. zajmował stanowisko dyrektora wykonawczego Muzeum Pamięci Żydowskiej w Krakowie. Organizator wielu wystaw i imprez kulturalnych, m.in. Ormianie w służbie Rzeczypospolitej czy serii biegów Polonia Wyklętym, Polonia Fladze. Działacz polonijny, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Centrum Macierz Polonii. Pomysłodawca remontu ostatniego drewnianego domu modlitwy w Wiśniowej w woj. małopolskim i przekształcenia go w Centrum Literackie wraz z sala historyczną ukazującą historie żydów na terenie powiatu myślenickiego. Orędownik społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju miast, jak również stałej współpracy z sąsiednimi krajami. Ekspert z zakresu multikulturowości w Polsce i stosunków polsko–izraelskich.

18 grudnia 2020 roku został powołany na stanowisko p.o. dyrektora Studia Filmów Rysunkowych. Po zaledwie dwóch miesiącach odwołany z informacją o „utracie zaufania ze strony MKiDN”.

Prywatnie miłośnik książki oraz podróżowania. Spokrewniony z por. Ludwikiem Raichelem ps. „Podhalański” (brat dziadka ze strony matki), który brał udział w obronie Wiązownicy.

W maju 2022 roku do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej trafił akt oskarżenia przeciwko Tomaszowi Małodobremu, któremu prokuratura zarzuca nadużycie przysługujących mu uprawnień w czasie gdy był p.o. dyrektora Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej i wyrządzenie w majątku instytucji szkody znacznych rozmiarów. Małodobry zlecił i opłacił faktury na kwotę 203 150 zł za usługi tłumaczenia, które nie został zrealizowane.

Publikacje

Przypisy 

Absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego
Ludzie urodzeni w Krakowie
Urodzeni w 1988